Le terme Aquitaine se retrouve dans les acceptions suivantes :

Histoire 
L'Aquitaine est une des trois grandes divisions de la Gaule lors de la conquête romaine, qui occupait le midi de la Gaule, entre la Garonne, les Pyrénées et l'Atlantique, et renfermait un grand nombre de peuples aquitains ou proto-basques. L'Aquitaine a donné par la suite son nom à plusieurs provinces romaines, à un duché, à une principauté et à un royaume.

Provinces 
Période d'indépendance :
 L'Aquitaine antique, de la période de la protohistoire à la conquête romaine par Jules César  ;
Empire romain :
 La Gaule aquitaine (Gallia aquitanica, Aquitanica ou Aquitania, en latin), province de l'Empire romain d'Auguste ;
Empire romain d'Occident : trois provinces sont ensuite issues du découpage de la Gallia aquitanica précédente,
 L'Aquitaine première (Aquitanica prima ou Aquitania prima, en latin) ;
 L'Aquitaine seconde (Aquitanica secunda ou Aquitania secunda, en latin) ;
 La Novempopulanie (Novempopulania, en latin) ou Aquitaine troisième (Aquitanica tertia ou Aquitania tertia, en latin) ;
Au Moyen Âge :
 Le royaume d'Aquitaine, nom d'un royaume mérovingien brièvement indépendant, puis d'un royaume carolingien homonyme ;
 Le duché d'Aquitaine.
 Province cartusienne d'Aquitaine, groupe de maisons de l'ordre des chartreux.

Régions 
 L'Aquitaine est une ancienne région administrative du Sud-Ouest de la France ;
 La Nouvelle-Aquitaine est une région administrative du Sud-Ouest de la France.

Personnages 
 Eudes d'Aquitaine ;
 Hatton d'Aquitaine ;
 Pépin  d'Aquitaine ;
 Pépin II d'Aquitaine ;
 Charles l'Enfant ;
 Charles d'Aquitaine ;
 Adélaïde d'Aquitaine ;
  ;
 Clémence d'Aquitaine ;
 Aliénor d'Aquitaine ;
 Pétronille d’Aquitaine ;
 Liste des ducs d'Aquitaine.

Transports 
 Frégate Aquitaine ;
 Classe Aquitaine ;
 TER Aquitaine ;
 Le train nommé L'Aquitaine, était une relation Trans-Europ-Express reliant Paris à Bordeaux ;
 L'Aquitaine, surnom de l'autoroute A10 en France.

Animaux 
 Aquitaine, une race de poule ;
 Blonde d'Aquitaine.

Autres 
 Musée d'Aquitaine
 Pont d'Aquitaine
 Revue d'Aquitaine
 Conseil régional d'Aquitaine
 Chambre de commerce et d'industrie de région Nouvelle-Aquitaine

Thèmes 
 Économie de l'Aquitaine ;
 Géographie de l'Aquitaine ;
 Histoire de l'Aquitaine ;
 Politique de l'Aquitaine ;
 Transports de l'Aquitaine.

Listes 
 Liste des commanderies templières en Aquitaine ;
 Liste de personnalités de l'Aquitaine.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 
 
 Bassin aquitain